Bob Jackson – allenatore di calcio
 Bob Jackson – musicista britannico
 Bob Jackson – nuotatore statunitense

Pagine correlate 
 Robert Jackson